Querido John puede referirse a:

Cine 
 Querido John (1964), película sueca.
 Querido John (2010), película estadounidense.

Literatura 
 Querido John (2006), novela de Nicholas Sparks.

Música 
 Querido John (2008), álbum de El Consorcio.